Кица:

Топоним на Кольском полуострове в Мурманской области России:
 Кица (приток Варзуги)
 Кица (приток Колы)
 Малая Кица — приток Кицы (притока Колы).
 Кица (река, впадает в Умбозеро).
 Кица — протока реки Умбы.
 Кица — железнодорожная станция в Кольском районе.
 Кица — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.
 Мокрая Кица — посёлок в Кольском районе.

Топоним Виноградовского района Архангельской области:
 Пустая Кица — правый приток Ваги.
 Верхняя Кица и Нижняя Кица — деревни на правом берегу Ваги.